Vorwerk può riferirisi a:

Animali 
 Vorwerk – razza tedesca leggera di pollo

Aziende 
 Vorwerk – azienda produttrice dell'apirapolvere Folletto e del robot da cucina Bimby.

Geografia 
 Germania
 Vorwerk – comune della Bassa Sassonia
 Vorwerk – frazione della città di Sonneberg
 Vorwerk – frazione del comune di Schönefeld